Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1958 se dispute du 6 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Lorraine Coghlan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shirley Bloomer et Christine Truman.

En double mixte, la paire Shirley Bloomer et Giorgo Fachini enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1958
Rome
Sport en Italie en 1958
Sport en mai 1958